Oie bezeichnet:
 im pommerschen Niederdeutsch eine (kleine) Insel, siehe Eiland
 die Greifswalder Oie, eine Insel in der Ostsee
 die Barther Oie, eine Insel in der Ostsee
 Oie, die Tochter des Kephalos und Gattin des Charops in der griechischen Mythologie

Die Abkürzung OIE steht für:
 Office International des Epizooties, siehe Weltorganisation für Tiergesundheit
 Oberstein-Idarer-Elektrizität Aktiengesellschaft, ein regionaler Energieversorger der RWE mit Sitz in Idar-Oberstein

OIE